Wolynië (historische regio)
 Vorstendom Wolynië, middeleeuws vorstendom
 Vorstendom Galicië-Wolynië, middeleeuws vorstendom
 Woiwodschap Wolynië, voormalig Pools woiwodschap
 Gouvernement Wolynië, voormalig Russisch gouvernement
 Oblast Wolynië, Oekraïens oblast